Harri Tewdwr oder Harri Tudur ist der walisische Name folgender Personen:

* Heinrich VII. (England) (1457–1509), englischer König von 1485 bis 1509
 Heinrich VIII. (England) (1491–1547), englischer König von 1509 bis 1547